Velika nagrada Argentine je lahko:

Velika nagrada Argentine, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Argentine, motociklistična dirka